Unité spéciale de la garde nationale : unité d'élite de la garde nationale tunisienne créée en 1980.
 Union sportive de la Gendarmerie nationale : club de football nigérien fondé en 1996.